Я́ков Са́вченко:
 Савченко, Яков Григорьевич (1890—1937) — украинский советский писатель, поэт и публицист, литературный критик.
 Савченко, Яков Фёдорович (1913—1984) — советский химик, директор ФГУП ФНПЦ «Алтай».